Турно —  второе название озера Ордосно в Слепневской волости Куньинского района Псковской области.
 Турно — озеро в Щукинской волости Пустошкинского района Псковской области.
 Турно — деревня, Парфинский район, Новгородская область, Россия.

  (1788—1860) — польский военачальник, участник Польского восстания 1830—1831 гг.
 Турно, Людвиг Сигизмундович — русско-польский геолог XIX века, друг Тараса Шевченко